Го́тія (, ) — назва кількох історичних областей, пов'язаних із готами: 

 Готія — інша назва Готланду, прабатьківщини готів.
 Готія — інша назва держави готів в Україні (ІІІ-IV ст.)
 Готія — інша назва князівства готів в Пд-Зх Криму (від IV ст.)
 Готія — інша назва держави остготів в Італії (493–553).
 Готія — інша назва держави вестготів в Іспанії й Португалії (418—721).
 Готія — інша назва Дакії в IV столітті.  
 Готія — інша назва Септиманії, місця проживання вестготів.
 Готія — інша назва Готської марки.
 Готія — інша назва Каталонії, місця розташування Готської марки
 Готія — інша назва готського Теодорського князівства в Криму (1204—1475).
 Приморська Готія — загальна назва генуезьких колоній в Криму.
 Готія — місто в Іраці, над річкою Євфрат.

Примітки